Il singolare del torneo di tennis Croatia Open Umag 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Guillermo Coria che ha battuto in finale Carlos Moyá 6–2, 4–6, 6–2.

Teste di serie

 Assente
  Guillermo Coria (campione)
  Tommy Robredo (quarti di finale)
  David Ferrer (quarti di finale)

 Jiří Novák (semifinali)
 Carlos Moyá (finale)
 Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)
 Filippo Volandri (semifinali)
 Alberto Martín (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Croatia Open Umag 2005
ATP Tour 2005